Terra Findlay, née le  à Sault-Sainte-Marie (Ontario), est une patineuse artistique franco-canadienne. 

Elle a d'abord patiné en couple artistique avec John Mattatall de 2003 à 2005 pour le Canada. Elle s'est ensuite tournée vers la danse sur glace avec Liam Dougherty (2006/2007) pour la Canada et Benoît Richaud (2008/2009) pour la France.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

En couple artistique 
Avec John Mattatall  (2003-2005)

En danse sur glace 
Avec 2 partenaires:
 Liam Dougherty  (2005-2007)
 Benoît Richaud  (2008-2009)

Références

Liens externes
 
  Biographie ISU avec Benoît Richaud
  Biographie ISU avec John Mattatall

Patineuse artistique canadienne
Patineuse artistique française
Naissance en mai 1990
Naissance à Sault-Sainte-Marie (Ontario)